Spojení znaků D a 100  může mít různé významy:

 Nikon D100 – japonský fotoaparát
 Avia D100 – český nákladní vůz
Silnice D100 – chorvatská státní silnice vedoucí ostrovy Cres a Lošinj
Silnice D.100 – turecká státní silnice vedoucí z hranice s Bulharskem přes celé území až na hranici s Íránem